B93 peut faire référence à :
 B 93 Copenhague, un club danois de football ;
 Bundesstraße 93, une route fédérale allemande reliant Borna à Schneeberg.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres